Frans Molenaar (1940-2015), styliste de mode néerlandais ;
 Bram Moolenaar (1961-), programmeur, ingénieur et informaticien néerlandais ;
 Alex Molenaar (1990-), acteur néerlandais.